Новак Ђоковић је по други пут освојио титулу. У финалу је савладао Давида Ферера са 6:2, 6:4.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (победник)
  Енди Мареј (четвртфинале) 
  Робин Седерлинг (четвртфинале) 
  Николај Давиденко (четвртфинале) 

<li>  Томаш Бердих (прво коло) 
<li>  Фернандо Вердаско (прво коло) 
<li>  Михаил Јужни ''(прво коло)
<li>  Давид Ферер ''(финале) 

 Жреб 

 Финала 

 Горња половина 

 Доња половина 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
|RD1=Прво коло
|RD2=Друго коло
|RD3=Четвртфинале
|RD4=Полуфинале

|RD1-seed01=8
|RD1-team01= Д. Ферер
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Д. Истомин
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= И. Марченко
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=6<sup>7
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Лу Ј.
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=7<sup>9
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Н. Алмагро
|RD1-score05-1=7
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= Л. Кубот
|RD1-score06-1=5
|RD1-score06-2=2
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Т. Робредо
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=4
|RD1-seed08=3
|RD1-team08= Р. Седерлинг
|RD1-score08-1=4
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3='6

|RD1-seed09=7
|RD1-team09= М. Јужни
|RD1-score09-1=3
|RD1-score09-2=6<sup>3
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10=

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Кине у тенису — мушкарци појединачно